Сіде́льник — майстер, що виготовляє сідла.

Прізвище 

Сіде́льник — українське прізвище.
Відомі носії
 Сідельник Іван Іванович (1939) — український політик, народний депутат України.
 Сідельник Павло (1927) — бразильський футболіст українського походження.

Українські прізвища